Jacques Cujas, 1522-1590, jurisconsulte français ;
 Hôtel Cujas, monument historique de Bourges, abritant le Musée du Berry, et ancienne propriété de Jacques Cujas ;
 Rue Cujas, à Toulouse, et à Paris ;
 Bibliothèque Cujas, bibliothèque interuniversitaire située à Paris ;
 Éditions Cujas, société d'éditions fondée en 1936.